Во́лжский райо́н — название административных и муниципальных районов в России:

 Волжский район — с центром в городе Волжск в Республике Марий Эл.
 Волжский район — с центром в городе Самара в Самарской области.
 Волжский район — в Саратове.

Район, который окружает город Волжский в Волгоградской области, называется Среднеахтубинским.